Mike Jeffries ist der Name folgender Personen:

 Mike Jeffries (* 1944), US-amerikanischer Manager, siehe Michael Jeffries
* Mike Jeffries (Fußballspieler) (* 1962), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer